Koloskí (Djankoi), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Koloskí (Saki), localitat de la República de Crimea, a Rússia